Айяс — коммуна в Валле-д’Аоста (Италия)
 Айас — город в Киликии (ныне Турция)